Loria bezeichnet:

 Loria (Venetien), ein Ort in Venetien, Italien

Loria oder Loría ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Loria (1857–1943), italienischer Soziologe und Ökonom
 A. J. Loria (1947–2022), US-amerikanischer Blues- und Jazz-Musiker
 Carlos Ampié Loría (* 1961), Schriftsteller und Übersetzer
 Domenico Loria (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Eugenio Loria (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Gino Loria (1862–1954), italienischer Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Giorgi Loria (* 1986), georgischer Fußballspieler
 Guillermo Loría Garita (* 1937), costa-ricanischer Geistlicher und Bischof von San Isidro de El General
 Lamberto Loria (1855–1913), italienischer Ethnograph und Naturforscher
 Simone Loria (* 1976), italienischer Fußballspieler